Jméno a příjmení Ferdinand Heidler se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Ferdinand Heidler starší – český politik německé národnosti, starosta Jemnice a poslanec (1811–1880)
 Ferdinand Heidler mladší – hospodářský správce statků hraběte Šternberka (1846–1884), syn předešlého
 Ferdinand Heidler nejmladší – český národohospodář, politik, poslanec a ministr (1881–1928), syn předešlého

Související články 
 Heidler